Чаадаево — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде рядом с ул. Чаадаева. Открыт в 1964 году. С 24 июня 2013 года используется как станция Сормовской-1 линии Нижегородской городской электрички.

|}

География 
Расположен между остановочными пунктами Лесной городок и Кооперативная.

Расстояние до узловых станций (в километрах): Нижний Новгород-Сортировочный — 8, Ост. Пункт 58 км — 48.

Описание 
Для посадки пассажиров выделена одна боковая платформа, откуда пригородными электропоездами можно добраться вплоть до станций Нижний Новгород-Московский и Заволжье-пассажирская.

С платформы на одноимённой остановке городского пассажирского транспорта можно пересесть на следующие маршруты:
 Троллейбусы: 3, 15
 Маршрутное такси: Т-89

Также, далее по улице Чаадаева располагается соседняя остановка «Улица Чаадаева» с большим количеством проходящих автобусных маршрутов из Сормова.

Ссылки 
Чаадаево (платформа) на сайте Единая сетевая разметка
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Нижегородская городская электричка
Остановочные пункты Горьковской железной дороги